Pietro Strozzi (1306 - 1362) – teologo, figlio di Ubertino Strozzi
 Piero Strozzi (Firenze, 11 marzo 1483 – ? 1522), esploratore italiano, membro della famiglia patrizia fiorentina degli Strozzi, figlio di Andrea Strozzi e di Elisabetta di Pandolfo di Giovanni Rucellai.
 Piero o Pietro Strozzi (1510 – 1558) – condottiero italiano, membro della famiglia patrizia fiorentina degli Strozzi, figlio di Filippo Strozzi e di Clarice de' Medici.
 Pietro (o Piero) Strozzi, musicista fiorentino del XVI secolo. Fece parte della Camerata dei Bardi e fu autore della Mascherata degli accecati
 Piero Strozzi (1855 – 1907) – nobile e politico italiano